El término Grupo Bolívar puede hacer referencia a:
 Grupo Bolívar, Empresa de El Salvador dedicada a la construcción.
 Seguros Bolívar o Grupo Bolívar, Conglomerado colombiano dedicado a la construcción de vivienda y comercialización de seguros en Colombia, y dueña de Davivienda (Banco de Colombia y Centroamérica incluyendo El Salvador).